Schweizer Hitparade é a parada musical oficial da Suíça.

Ligações externas 
 

Membros da IFPI
Paradas de sucesso da Suíça